Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XVI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XVI. Legislaturperiode auf. Die Gesetzgebungsperiode reichte vom 13. Dezember 1945 bis zum 4. November 1949, die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 13. Dezember 1945. Nach der Landtagswahl 1945 entfielen 30 der 48 Mandate auf die ÖVP und 18 auf die SPÖ. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Gleißner IV, die während der gesamten Gesetzgebungsperiode amtierte.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Peter Mandorfer (ÖVP) übernahm das Amt des Ersten Landtagspräsidenten. In das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten wurde der SPÖ-Abgeordnete Franz Plasser gewählt. Am 2. März 1949 löste ihn Fridolin Schröpfer in seinem Amt ab.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht ab 1945 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 12). Oöla, Linz 1989, .

Liste 16